Votes for Women (en.: Frauenwahlrecht) bezeichnet:

 Votes for Women (1908), Kurzfilm
 Votes for Women (1912), Kurzfilm von Hal Reid
 Votes for Women (1997), Dokumentarfilm von Kay Weaver und Martha Wheelock
 Votes for Women!, Theaterstück von  Elizabeth Robins (1907)
 Votes for Women (Slogan), das zentrale Schlagwort der Frauenwahlrechts-Bewegung im englischsprachigen Raum
 Votes for Women (Zeitschrift), Publikation der Women’s Social and Political Union